Вадим Иванович Артамонов (род. 12 августа 1937 года) — русский писатель, прозаик, автор исторических романов о Василии III, Иване Грозном, изданных общим тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Кандидат биологических наук, доцент. Член Союза писателей России; член Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов.

Научные и научно-популярные публикации 
Вадим Артамонов — автор более 40 научных работ, около 150 очерков и более 10 научно-популярных книг, в том числе:
 «Растения-индикаторы»
 «Лекарственные, охраняемые»

Произведения

Книги по истории 
  // .
 . Роман посвящён эпохе правления Ивана Грозного.

Книги по биологии 
 Артамонов В. И. Зеленая лаборатория планеты. — М.: Агропромиздат, 1987. — 143 с
 Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения: Кн. 1. — М. : Агропромиздат, 1989. — 382 с.
 Артамонов В. И. Зеленые оракулы : О растениях-индикаторах. — М.: Мысль, 1989. — 188 с.
 Артамонов В. И. Занимательная физиология растений. — М.: Агропромиздат, 1991. — 335 с.
 Артамонов В. И. Биотехнология — агропромышленному комплексу. — М. : Наука, 1989. — 156 с.

Награды и премии 
 Премия имени Валентина Пикуля
 Лауреат Всесоюзного конкурса научно-популярных книг.

Ссылки 
 Артамонов Вадим Иванович

Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей России
Авторы научно-популярной литературы
Биологи России
Биологи СССР
Лауреаты премии имени Валентина Пикуля